L'Open de Malaisie masculin 2011 (ou Malaysian Open 2011) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du PSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 20 au . Grégory Gaultier gagne son premier Open de Malaisie, en battant Aamir Atlas Khan en finale

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2011
 Saison 2011 de la PSA

Masculin 2011
Squash en 2011
Sport en Malaisie en 2011
Sport en septembre 2011